Gemini («Близнецы»; Гемини; Джемини) может означать:

 Gemini — латинское название зодиакального созвездия Близнецы и соответствующего знака зодиака.

Музыка 
 Gemini — британский диджей и продюсер.
 Gemini — музыкальная группа из Китая.
 Gemini — музыкальная группа из Португалии.
 Gemini — музыкальная рок-группа из Венгрии.
 Gemini — музыкальная поп-группа из Швеции.
 Gemini — четвёртый студийный альбом японской группы Alice Nine.
 Gemini Syndrome — американская ню-метал группа.
 Gemini — второй студийный альбом американского репера Macklemore.

Кино 
 Гемини (фильм)
 Близнецы - знак, который символизирует проект "Gemini" в сериале "Закрытая школа".

Прочее 
 Gemini — программное приложение, написанное на .NET.
 Gemini — автомобиль японской компании Isuzu.
Gemini — сетевой протокол прикладного уровня для передачи гипертекста.

См. также 
 Джемини